Termenul „Olpe” se poate referi la:

Olpe, am Biggesee Nordrhein-Westfalen
Olpe bei Meschede, Nordrhein-Westfalen
Olpe in Kürten, Nordrhein-Westfalen
Olpe in Kansas, USA